„Басейнът“ може да се отнася за:

 Басейнът, френско-италиански игрален филм от 1969 година на режисьора Жак Дере.
 Басейнът, български игрален филм от 1977 година на режисьора Бинка Желязкова.